Physical Etoys es una extensión libre y gratuita de Etoys desarrollada por Gonzalo Zabala, Ricardo Moran, Sebastián Blanco y Matías Teragni en la Universidad Abierta Interamericana. Etoys es un lenguaje de programación visual creado por Alan Kay orientado a objetos y basado en prototipos para el uso en educación. Physical Etoys, al ser una extensión, contiene la mayoría de las características de Etoys. 
Su filosofía es “ayudar a los chicos a modelar y programar el mundo real para aprender más acerca del mismo”.  
Physical Etoys permite que diversos dispositivos electrónicos como Lego NXT, placas Arduino, Sphero, Kinect, Joystick Wiimote, entre otros, puedan ser programados fácilmente y que interactúen entre sí gracias a su sistema de bloques.
En el año 2010 obtuvo el primer premio en innovación tecnológica entregado en la conferencia del ESUG (grupo europeo de usuarios de Smalltalk).

Motivación 
Physical Etoys ameniza el aprendizaje de robótica en la educación inicial, primaria y secundaria basándose principalmente en la teoría construccionista de Papert. Las razones por las que Physical Etoys ameniza el aprendizaje en robótica son: 
 Facilidad de aprendizaje: Physical Etoys reduce la complejidad que presenta el problema de la abstracción de código permitiendo que el niño experimente con objetos virtuales íntimamente relacionados con los reales y viceversa. Physical Etoys también propone una curva de aprendizaje de programación gradual: cuando ya el niño tiene la madurez suficiente puede dar en forma automática sus primeros pasos en Smalltalk y ahondar en asuntos más complejos. 

 Consonante con la transversalidad de la tecnología: La robótica está naturalmente muy relacionada con diversas disciplinas científicas como la lógica, la matemática, la física, la inteligencia artificial, la biología, la medicina y la nanotecnología. Pero también es posible, gracias a la versatilidad que presentan los kits educativos de robótica, desarrollar artefactos vinculados con las disciplinas más diversas como música, plástica, educación física, historia, geografía, literatura y otros. Physical Etoys hereda de Etoys todo el potencial educativo para que el niño pueda aplicar la computación en cualquiera de sus materias y representar conceptos y fenómenos sin tener que esperar a una materia de computación o tecnología específica. Además, Physical Etoys se divide en módulos independientes que interactúan entre sí y cada uno representa un kit de robótica específico.
 Aprendizaje con material concreto programable: El trabajar con material concreto también contribuye a entrenar la motricidad fina y capacidades cognitivas vinculadas a la experimentación física, el ensayo y el error, el manejo y comprensión de las infinitas variables de valores continuos que nos presenta el mundo real 
El trabajar con material concreto, además, permite afrontar desafíos diversos que necesariamente deben encararse en equipo. El armado, la programación, el ordenamiento y cuidado de los materiales, la escritura del documento de trabajo, exigen la participación coordinada de un equipo, con roles diferenciados pero integrados entre sí, lo que da sentido a un verdadero esquema de trabajo en grupo. 
 Accesibilidad: Physical Etoys es un software gratuito y de código abierto que puede ejecutarse en las máquinas del programa OLPC. Fue adoptado por el gobierno nacional argentino y de la ciudad de Buenos Aires en todas las máquinas correspondientes al plan Conectar Igualdad y Plan Sarmiento. Actualmente, está empezando a ganar popularidad en Francia, Estados Unidos y España. El software se encuentra en español, inglés y portugués.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Physical Etoys 
 Página oficial de Etoys

Software libre
Educación 2.0 en Argentina